Arctowski kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Arctowski Nunatak, 
 Arctowski Peninsula, 

Robotskapade Antarktisförgreningar